

Прізвище 
 Джон Гальяно — англійський модельєр.
 Рішар Гальяно — французький акордеоніст італійського походження.

Топоніміка 
 Гальяно-Атерно — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція Л'Аквіла
 Гальяно-дель-Капо — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Лечче
 Гальяно-Кастельферрато — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Енна